Ин-Аменас () — город в Алжире, на территории вилайета Иллизи.

История 

16 января 2013 года около 20 исламистов проникли в Ин-Аменас, двигаясь на трёх автомобилях, они атаковали автобус, перевозящий рабочих к газовому месторождению в пригороде Ин-Аменас, разрабатываемому британским концерном BP, норвежским Statoil и алжирской компанией Sonatrach. После чего был захвачен сам объект.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 556 метров над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Транспорт 
В городе есть .

Примечания 

Города Алжира